Boddington heißt
 Boddington, australische Stadt

Boddington ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Boddington (* 1967), südafrikanischer Hockeyspieler
 William Boddington (1910–1996), US-amerikanischer Hockeyspieler